Miss Independent (Kelly Clarkson), een single van Kelly Clarkson uit 2003
 Miss Independent (Ne-Yo), een single van Ne-Yo uit 2008